AIC har flere betydninger:
 Aeronautical Information Circular -- et circulære, som er udgivet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST), der indeholder en bred vifte af oplysninger for dansk luftfart, herunder også fx lovstof, som endnu ikke har fundet vej til en BL.
 Arbejderbevægelsens Internationale Center – en organisation, stiftet i 1984, og som senere skiftede navn til Arbejderbevægelsens Internationale Forum, og blev nedlagt i 2006
 Arbejderbevægelsens Informations Central – en organisation, stiftet i 1944 og nedlagt i 1973